Санта Катарина Хамистепек има више значења:

 Санта Катарина Хамистепек (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Хамистепек (Санта Марија Екатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику